Соревнования по волейболу на XIII Южнотихоокеанских играх проходили с 30 августа по 7 сентября 2007 года в Апиа (Самоа) с участием 11 мужских и 10 женских национальных сборных команд. Было разыграно 2 комплекта наград. Чемпионские титулы выиграли: у мужчин — сборная Уоллиса и Футуны, у женщин — сборная Таити.

Команды-участницы

Мужчины 
 Американское Самоа, Новая Каледония, Папуа — Новая Гвинея, Самоа, Соломоновы Острова, Таити, Токелау, Тонга, Тувалу, Уоллис и Футуна, Фиджи.

Женщины 
 Американское Самоа, Новая Каледония, Папуа — Новая Гвинея, Самоа, Соломновы Острова, Таити, Токелау, Тонга, Тувалу, Фиджи.

Система проведения турнира 
11 команд-участниц у мужчин и 10 у женщин на предварительном этапе разбиты на две группы. Команды, занявшие в группах первые четыре места, выходят в четвертьфинал и далее по системе  с выбыванием определяют призёров турниров.

Результаты

Мужчины

Предварительный этап

Группа 1 

 30 августа: Папуа—Новая Гвинея — Соломоновы Острова 3:0 (25:13, 25:23, 25:13); Самоа — Тонга 3:0 (25:13, 25:10, 25:13).
 31 августа: Новая Каледония — Тонга 3:1 (25:18, 19:25, 25:19, 25:16); Самоа — Папуа—Новая Гвинея 3:2 (22:25, 25:23, 25:23, 21:25, 16:14).
 1 сентября: Тонга — Соломоновы Острова 3:1 (25:17, 25:19, 20:25, 25:17); Самоа — Новая Каледония 3:2 (27:29, 25:21, 25:19, 21:25, 15:12).
 3 сентября: Новая Каледония — Папуа—Новая Гвинея 3:1 (22:25, 25:19, 25:22, 25:16); Самоа — Соломоновы Острова 3:0 (25:15, 25:10, 25:19).
 4 сентября: Тонга — Папуа—Новая Гвинея 3:2 (19:25, 25:20, 25:23, 21:25, 15:12); Новая Каледония — Соломоновы Острова 3:0 (25:14, 25:11, 25:19).

Группа 2 

 30 августа: Таити — Токелау 3:0 (25:17, 25:15, 25:10); Фиджи — Американское Самоа 3:2 (25:18, 25:15, 21:25, 21:25, 15:9); Уоллис и Футуна — Тувалу 3:0 (25:17, 25:13, 25:13).
 31 августа: Уоллис и Футуна — Фиджи 3:1 (21:25, 25:17, 25:20, 25:22); Таити — Американское Самоа 3:0 (25:12, 25:14, 25:15); Тувалу — Токелау 3:0 (26:24, 25:23, 25:23).
 1 сентября: Уоллис и Футуна — Таити 3:2 (20:25, 22:25, 25:11, 26:24, 18:16); Фиджи — Тувалу 3:0 (27:25, 25:21, 25:19); Американское Самоа — Токелау 3:0 (25:22, 25:18, 25:16).
 3 сентября: Фиджи — Токелау 3:0 (25:20, 26:24, 25:13); Уоллис и Футуна — Американское Самоа 3:0 (25:15, 25:17, 25:20); Таити — Тувалу 3:0 (25:9, 25:15, 25:16).
 4 сентября: Американское Самоа — Тувалу 3:0 (25:22, 26:24, 26:24); Таити — Фиджи 3:1 (25:23, 19:25, 25:22, 25:14); Уоллис и Футуна — Токелау 3:0 (25:17, 25:15, 25:22).

Плей-офф

Четвертьфинал 
5 сентября
 Уоллис и Футуна — Папуа—Новая Гвинея 3:0 (25:14, 25:17, 25:11)
 Новая Каледония — Американское Самоа 3:0 (25:23, 25:19, 25:17)
 Таити — Тонга 3:0 (25:14, 25:14, 25:17)
 Самоа — Фиджи 3:1 (21:25, 25:13, 25:19, 25:17)

Полуфинал за 1—4 места 
6 сентября
 Уоллис и Футуна — Новая Каледония 3:0 (25:21, 25:15, 25:16)
 Таити — Самоа 3:0 (25:14, 25:20, 25:23)

Полуфинал за 5—8 места 
6 сентября
 Папуа—Новая Гвинея — Американское Самоа 3:0 (25:14, 25:15, 25:20)
 Фиджи — Тонга 3:0 (25:23, 25:16, 25:21)

Матч за 7-е место 
7 сентября
 Тонга — Американское Самоа 3:0 (25:23, 25:18, 26:24).

Матч за 5-е место 
7 сентября
 Папуа—Новая Гвинея — Фиджи 3:1 (27:25, 25:17, 15:25, 25:20).

Матч за 3-е место 
7 сентября
 Новая Каледония — Самоа 3:0 (25:18, 25:23, 25:22).

Финал 
7 сентября
 Уоллис и Футуна — Таити 3:2 (25:20, 19:25, 24:26, 25:21, 15:11).

Женщины

Предварительный этап

Группа 1 

 30 августа: Папуа—Новая Гвинея — Тувалу 3:1 (25:23, 25:17, 21:25, 25:15); Новая Каледония — Соломоновы Острова 3:0 (25:13, 25:13, 25:16).
 31 августа: Новая Каледония — Папуа—Новая Гвинея 3:0 (25:19, 25:14, 25:18); Самоа — Тувалу 3:0 (25:23, 25:9, 25:14).
 1 сентября: Папуа—Новая Гвинея — Соломоновы Острова 3:0 (25:17, 25:18, 25:11); Новая Каледония — Самоа 3:0 (26:24, 25:19, 25:19).
 3 сентября: Новая Каледония — Тувалу 3:0 (25:12, 25:23, 25:15); Самоа — Соломоновы Острова 3:0 (25:17, 25:17, 25:12).
 4 сентября: Тувалу — Соломоновы Острова 3:0 (25:22, 25:11, 25:23); Самоа — Папуа—Новая Гвинея 3:0 (25:16, 25:20, 25:14).

Группа 2 

 30 августа: Тонга — Американское Самоа 3:0 (25:21, 25:20, 29:27); Фиджи — Токелау 3:0 (25:7, 25:12, 25:12).
 31 августа: Фиджи — Тонга 3:1 (25:13, 20:25, 25:19, 25:17); Таити — Американское Самоа 3:0 (25:15, 25:6, 25:18).
 1 сентября: Тонга — Токелау 3:0 (25:15, 25:10, 25:7); Таити — Фиджи 3:0 (25:17, 25:13, 25:12).
 3 сентября: Фиджи — Американское Самоа 3:0 (25:22, 25:16, 25:20); Таити — Токелау 3:0 (25:5, 25:5, 25:2).
 4 сентября: Таити — Тонга 3:0 (25:14, 25:14, 25:3); Американское Самоа — Токелау 3:0 (25:9, 25:10, 25:13).

Плей-офф

Четвертьфинал 
5 сентября
 Таити — Тувалу 3:0 (25:14, 25:8, 25:14)
 Самоа — Тонга 3:0 (25:16, 25:19, 25:16)
 Фиджи — Папуа—Новая Гвинея 3:0 (25:20, 25:17, 25:16)
 Новая Каледония — Американское Самоа 3:1 (25:18, 25:13, 26:28, 25:20)

Полуфинал за 1—4 места 
6 сентября
 Таити — Самоа 3:0 (25:22, 25:7, 25:18)
 Фиджи — Новая Каледония 3:2 (25:18, 18:25, 16:25, 25:13, 15:12)

Полуфинал за 5—8 места 
6 сентября
 Тонга — Тувалу 3:0 (25:13, 25:16, 25:17)
 Американское Самоа — Папуа—Новая Гвинея 3:1 (25:11, 14:25, 25:16, 25:23)

Матч за 7-е место 
7 сентября
 Папуа—Новая Гвинея — Тувалу 3:1 (21:25, 25:20, 25:16, 25:18).

Матч за 5-е место 
7 сентября
 Тонга — Американское Самоа 3:2 (13:25, 23:25, 25:11, 25:19, 15:13)

Матч за 3-е место 
7 сентября
 Самоа — Новая Каледония 3:1 (30:28, 15:25, 26:24, 25:22)

Финал 
7 сентября
 Таити — Фиджи 3:0 (25:10, 25:14, 25:16)

Итоги

Положение команд

Призёры

Мужчины 
  Уоллис и Футуна: Висеи Лемо, Велитеки Маитуку, Пауло Масеи, Кемели Каматаага Оте Маули Моефана, Апитоне Нау, Жан-Филипп Мануоувеа Сионе, Малеко Таканико, Сосефо Телепени, Соламе Тупутаухала Токони, Самуэле Туиа, Гленн Тевила Туифуа, Факафетаи Исесо Тупоу.

  Таити: Тьерри Теарикинуи Фауура, Махеануу Марсель Хапаитахаа, Стэнли Маета, Эдуард Маре, Эмиль Паофаи, Этьенн Паофаи, Терии Стив Таураа, Бенжамен Тураа Тетаувира, Стив Махеануу Туихани, Марк Ваки, Аксель Ваки, Жан-Ив Ваки.

  Новая Каледония: Жерар Денажа, Кристиан Фуахеа, Жасон Хаби, Жан-Патрик Ива, Иванник Ива, Мортен Калхемуэ, Рок Логологофолау, Жино Махе, Жоэль Махитога, Оливье Террат, Жан-Мишель Террат, Луи Тотеле.

Женщины 
  Таити: Эна Тихени, Сабрина Паофаи, Жозефин Нарена Манутахи, Надин Марахити, Маимити Маре, Иветт Ваэа Паофаи, Матильда Теумере Паофаи, Валерия Паофаи Ваки, Таиана Тере, Моник Туаива, Луиза Локелани Веро.

 : Ана Балеймосе, Клэр Делаи, Анасейни Сенилоли, Мака Сенилони, Сереана Турова, Макарите Эрасито, Элина Тинанисала, Лаисияна Гонерого, Торика Нуку, Сенимили Каранавати.

 : Иулиана Кричтон, Лотутамаити Тафилипепе, Леуте Матаипуле, Толотеа Леалоаина Леаламануа, Ваитуутуу Тауа, Джэки Нуувалу, Марги Фиту, Фуатино Амоса, Перелини Мулитало, Джесси Кей, Джэнис Леаламануа, Самалаеулу Фааваега, Аида Савеа.

Примечания

Ссылки 
 Волейбольный турнир 13-х Южнотихоокеанских игр на сайте sportingpulse.com 
 Результаты 

Волейбол на Тихоокеанских играх
2007 год в волейболе